Die Volleyball-Saison 2016/17 im Challenge-Cup der Frauen begann mit der ersten Runde am 14. Dezember 2016 und endete mit dem Finale am 15. April 2017 zwischen Bursa BBSK und Olympiakos Piräus. Sieger wurde das türkische Team aus Bursa. Deutscher Teilnehmer war der SSC Palmberg Schwerin. Aus der Schweiz nahm Viteos Neuchâtel Université teil. Aus Österreich gingen die Mannschaften PSVBG Salzburg, UVC Graz und VB Niederösterreich Post SV an den Start.

Teilnehmer

Spielplan

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2016/17
Volleyballsaison 2016/17
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften